Петропавлово — ойконимы России

 Петропавлово (Увинский район Удмуртии) — деревня, входит в Петропавловское сельское поселение.
 Петропавлово (Кушнаренковский район) — село, входит в Старокамышлинский сельсовет Кушнаренковского района Башкортостана.